↑ kan syfta på:

 ↑ – en uppåtpekande pil, se Pil (figur)
 ↑ – en notation för mycket stora heltal i Knuths pilnotation

Se även
 Ꙟ – en historisk kyrillisk bokstav, se Kyrilliska alfabetet
 Tyr (runa)